Marcel Remy peut désigner :
 Marcel Remy (1865-1906), écrivain belge ;
 Marcel Remy (1923-2022), grimpeur suisse.